Portugal, ao longo da sua história, teve várias constituições políticas:
 Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 1822
 Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa de 1826
 Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 1838
 Constituição Política da República Portuguesa de 1911
 Constituição Política da República Portuguesa de 1933
 Constituição da República Portuguesa de 1976

Ligações externas
 Revisões Constitucionais
 As constituições da monarquia portuguesa, A Alma e a Gente - Constitucionalismo Português (Extrato de Programa), por José Hermano Saraiva, Videofono/ RTP, 2006

Símbolos de Portugal
 
Direito de Portugal
Desambiguação